Мэттью Маккензи «Мэк» Робинсон (,  — ) — американский легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 1936 года в беге на 200 метров. Старший брат члена бейсбольного Зала славы Джеки Робинсона.

Биография 
Мэттью родился в Кейро (штат Джорджия) в 1914 году. Робинсоны были арендаторами-половинщиками; после того, как в 1920 году отец бросил семью, мать с детьми переехала в Пасадину (штат Калифорния). Учась в городском колледже Пасадины, Мэттью установил рекорды страны среди юношей в беге на 100 и 200 метров, а также в прыжке в длину.

В 1936 году он принял участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 1936 года, где занял второе место и завоевал место в олимпийской сборной США. На играх в Берлине он завоевал второе место в беге на 200 метров, отстав от победителя Джесси Оуэнса на 0,4 секунды.

По окончании школы Мэк Робинсон поступил в Орегонский университет, который закончил в 1941 году. В университете он завоевал большое количество чемпионских титулов NCAA, AAU и конференции Южного побережья в соревнованиях по лёгкой атлетике. Позже за свои заслуги он был включён в Зал славы Орегона и спортивный Зал славы Орегона.

Позже Мэттью стал известен как ярый борец с уличной преступностью в своём родном городе Пасадина. В 1997 году Пасадинский мемориал Робинсона был посвящён Мэттью и Джеки, а мемориальная статуя Джеки Робинсона перед стадионом имени Джеки Робинсона была установлена во многом благодаря усилиям его брата .

В честь Мэттью Робинсона было названо несколько сооружений. Кроме мемориала Робинсонов, стадион городского колледжа Пасадины был назван в его честь 2000 году. В том же году почтовая служба США назвала новое почтовое отделение Пасадины в его честь.

Робинсон умер 12 марта 2000 года в больнице Пасадины от диабета, отказа почек и пневмонии в возрасте 85 лет. Он был похоронен в Mountain View Cemetery and Mausoleum в Алтадене (Калифорния).

Примечания

Ссылки 
 Matthew Robinson entry at infoplease.com
 Congressman Adam Schiff speech in honor of Matthew Robinson
 article «Jackie Robinson Remembered» at finarticles.com
 Rampersad, Arnold. Jackie Robinson, a Biography. New York: Alfred A. Knopf, 1997.
 https://web.archive.org/web/20090206050141/http://www.goducks.com/ViewArticle.dbml?DB_OEM_ID=500&ATCLID=246730

Бегуны на короткие дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года